Euregio steht für:

 Europaregion, länderübergreifende europäische Region
 Euregio (deutsch-niederländischer Kommunalverband), die älteste Europaregion rundum Münsterland und Regio Twente 
 Euregio Maas-Rhein
 Euregio Rhein-Maas-Nord
 Euregio Rhein-Waal
 Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino
 EURegio, eine Zuggattung

Siehe auch:
Liste der Europaregionen
 Großregion (Saar-Lor-Lux)

Abkürzung